Housatonic hat folgende Bedeutungen:

 Housatonic River, ein Fluss in Nordamerika
 Housatonic (Volk), ein Indianervolk, das an diesem Fluss lebte
 Housatonic (Massachusetts), eine Stadt in Massachusetts
 Housatonic Railroad, eine Bahnlinie in Neuengland von 1836 bis 1892
 Housatonic (Schiff, 1861), ein Kriegsschiff der Nordstaaten im Sezessionskrieg, das 1864 von einem konföderierten U-Boot versenkt wurde
 Housatonic (Schiff, 1890), ein US-amerikanischer Frachter, der 1917 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde